Цикл юниорских турниров ITF 2010 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2010 году он включал:
 4 турнира Большого шлема;
 Олимпийский теннисный турнир;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 9 категорий.

Расписание Тура 2010 года 

 Юниорский тур ITF 2010 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2010 (юноши)

Командные турниры

Кубок Дэвиса 
Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной Японии стали Кадзума Кавати, Каити Ютида и Соитиро Моритани.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной России стали Дарья Гаврилова, Маргарита Гаспарян и Виктория Кан.

Рейтинг ITF 

По данным на 20 декабря 2010 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2010